Uniunea pentru Mediteraneană (abreviat: UfM The Union for the Mediterranean) este un parteneriat multilateral ce implică 43 de țări din Europa și din bazinul mediteranean: 28 state-membre ale Uniunii Europene, Orientul Mijlociu și Peninsula Balcanică. A fost creată în 13 iulie 2008, la Paris, ca o versiune nouă a parteneriatului Euro-Mediteranean, când ideea de a crea o uniune autonomă a fost respinsă.

Misiunea acestei uniuni este de a promova stabilitatea în toate domeniile din regiunea țărilor membre, mai ales în a celor cu ieșire la Marea Mediterană

Chiar și așa, Summit-urile care trebuiau să fie desfășurate în anii 2009–2010 au fost anulate din cauza tensiunilor crescânde dintre israelieni și arabi asupra regiunii disputate Gaza.

Uniunea pentru Mediteraneană a facilitat deschiderea a mai multor instituții, fapt ce i-a dat impulsuri pentru a deschide și un secretariat pe viitor.
Uniunea Mediteraneană este de asemenea regiunea sudică de cooperare și dezvoltare în cadrul Programului European de Vecinătate, așa cum este și Parteneriatul Estic.

Statele membre

Referințe

 

Organizații internaționale
Fondări în 2008